Härpfer ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Härpfer (* 1967), deutscher Filmschaffender
 Fritz (Frédéric) Hærpfer (1879–1956), deutsch-französischer Orgelbauer in Boulay (Lothringen)
 Johann Karl Härpfer (1835–1909), deutsch-französischer Orgelbauer in Boulay (Lothringen)
 Susanne Härpfer (* 1964), deutsche Journalistin
 Theo Hærpfer (1946–1998), französischer Orgelbauer in Boulay (Lothringen)

Siehe auch:
 Härpfer (Adelsgeschlecht)